Angelica (plant) - een plant die in het Nederlands ook Engelwortel wordt genoemd
Angélica (Mato Grosso do Sul) - een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
Angelo - voor de meisjesvoornaam Angelica of Angélica
Suor Angelica - opera van Giacomo Puccini